Трка на 200 метара у женској конкуренцији на 17. Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржана је 30. септембра, 1. и 2. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светске првакиње из Лондона 2017. бранила је Дафне Схиперс из Холандије.

Земље учеснице 
Учествовале су 48 атлетичарке из 33 земље.

  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2019. 
26. септембар 2019.
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2019.
|-
| Олимпијски рекорди
| rowspan="2" | Флоренс Грифит Џојнер
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 21,34
| rowspan="2" | Сеул, Јужна Кореја 
| rowspan="2" | 29. септембар 1988.
|-
| Светски рекорд
|-
| Рекорд светских првенстава
| Дафне Схиперс
| 
| 21,63
| Пекинг, Кина 
| 28. август 2015.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
|  Шони Милер Уибо
| 
| 21,77
| Цирих, Швајцарска
| 29. август 2019.
|-
| Европски рекорд
| Дафне Схиперс
| 
| 21,63
| Пекинг, Кина 
| 28. август 2015.
|-
| Северноамерички рекорд
| Флоренс Грифит Џојнер
| 
| 21,34
| Сеул, Јужна Кореја 
| 29. септембар 1988.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Ана Клаудија Силва
| 
| 22,48
| Сао Паоло, Бразил
| 6. август 2011.
|-
| Афрички рекорд 
| Блесинг Окагбаре
| 
| 22,04
| Абилин, САД
| 24. март 2018.
|-
| Азијски рекорд
| Сумеј Ли
| 
| 22,01| Шангај, Кина
| 22. октобар 1997.
|-
| Океанијски рекорд| Мелинда Гејнсфорд Тејлор
| 
| 22,23| Штутгарт, Немачка
| 13. јул 1997.
|}

 Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2019. године је пре почетка светског првенства (27. септембра 2019.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 30. септембра 2019. године у 17:05 (1), 17:14 (2), 17:23 (3), 17:32 (4), 17:41 (5) и 17:50 (6) по локалном времену. У квалификацијама су учествовале 48 такмичарке, подељене у 6 група. У финале су се пласирале по 3 првопласиране из група (КВ) и 6 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Ветар: Група 1: -0,3 м/с, Група 2: +0,2 м/с, Група 3: +0,7 м/с, Група 4: +0,4 м/с, Група 5: +0,8 м/с, Група 6: -0,1 м/с

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 1. октобра 2019. године у 21:35 (1), 21:43 (2) и 21:51 (3) по локалном времену. У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв''').,,
Ветар: Група 1: +0,4 м/с, Група 2: +0,4 м/с, Група 3: +0,5 м/с.

Финале 
Такмичење је одржано 2. октобра 2019. године у 22:35 по локалном времену.,

Ветар: +0,9 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати трке на 200 м за жене на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 200 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном